Murowane – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie czerwonogrodzkim
 Murowane – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim
 Murowane – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim

 Murowane – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Murowane w rejonie czerwonogrodzkim